Aleksandrowice ist der Name von mehreren Ortschaften im heutigen Polen:

 Aleksandrowice (Zabierzów), in der Woiwodschaft Kleinpolen, Gmina Zabierzów
 Aleksandrowice (Wińsko), in der Woiwodschaft Niederschlesien, Gmina Wińsko

 Aleksandrowice (Bielsko-Biała), Stadtteil von Bielsko-Biała, in der Woiwodschaft Schlesien